Team America is de naam van een voetbalclub en een animatieserie.

 Team America: World Police : Amerikaanse animatiefilm uit 2004
 Team America (voetbalclub) : Amerikaanse voetbalclub die bestond in 1983